Der Dreiband-Weltcup 2011/1 war das erste UMB/CEB-Weltcupturnier im 25. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 14. bis zum 20. Februar 2011 in der türkischen Hafenstadt Trabzon am Schwarzen Meer statt. Es war das erste Weltcup-Turnier in Trabzon.

Geschichte 
Durch einen glatten 3:0 Satzgewinn gegen den starken Koreaner Kim Kyung-roul sicherte sich der belgische Ex-Weltmeister Eddy Merckx seinen vierten Weltcup-Sieg. Im Finale erzielte er mit einem Generaldurchschnitt (GD) von 3,000 die beste Leistung des Turniers. Fast wäre Merckx in der ersten Runde gegen den jungen kolumbianischen Meister Julian Morales gescheitert. Er lag nach zwei Sätzen mit 0:2 im Rückstand und gewann nach großem Kampf den dritten Satz knapp mit 15:13 in neun Aufnahmen. Die Sätze drei und vier gingen dann mit 15:9 und 15:1 an den Belgier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Trabzon wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Es wurde auf zehn Billards gespielt. Daher das große Teilnehmerfeld. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Kim Kyung-roul
  Eddy Merckx
  Martin Horn
   Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Filipos Kasidokostas
  Tayfun Taşdemir
  Jérémy Bury
  Choi Sung-won
  Marco Zanetti

Wildcardspieler:

 2× Organisierender Verband:  Murat Naci Çoklu,  Lütfi Çenet
 1× CEB:  Jozef Philipoom
 2× CPB:  Julian Morales,  Ramón Rodriguez
 2× ACBC:  Ryūji Umeda,  Heo Jung-han
 1× UMB:  Javier Palazón

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2011/2
 Dreiband-Weltcup 2011/3
 Dreiband-Weltcup 2011/4
 Dreiband-Weltcup 2011/5

2011 1
Karambolageveranstaltung 2011
Billardturnier in der Türkei
Sportveranstaltung in Trabzon